Río Corrente puede referirse a:
 Río Corrente (Bahía)
 Río Corrente (Goiás)
 Río Corrente Grande